, сокращённо YM или , — еженедельный японский журнал манги для мужчин (сэйнэн), выпускаемый издательством «Коданся» с 23 июня 1980 года. Входит в тройку самых продаваемых сэйнэн-изданий современности вместе с Young Jump и Big Comic Original. По данным на 2009 год, тираж Young Magazine превышает 800 тыс. экземпляров. В журнале печаталась такая известная манга, как 3×3 Eyes, Akira, Chobits, Dragon Head, Ghost in the Shell, Initial D, Kaiji, Minami-ke, Ping Pong Club, Wangan Midnight и xxxHolic.

Young Magazine — старейший сэйнэн-журнал в линейке «Коданся». Идея создания журнала для мужчин появилась в редакционном отделе Shonen Magazine ещё в конце 1960-х годов, но, в конце концов, она была отвергнута. В 1968 году первый в Японии сэйнэн-журнал — Big Comic — выпустила Shogakukan.

Тиражи 
 1 044 489 (2004 г.)
 1 012 209 (2005 г.)
 914 584 (2007 г.)
 857 013 (2009 г.)

Примечания

Ссылки 
 Раздел Young Magazine на сайте «Коданся» 
 Young Magazine  в энциклопедии сайта Anime News Network.

Журналы сэйнэн-манги